Bummel(n) oder Bummelei steht für:
 das Verb bummeln; spezielle Bedeutungen:
 Prokrastination
 Spaziergang

Bummel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bummel (* 1976), deutscher Autor, Gründer von Democracy Without Borders
 Julia Bummel (* 1965), deutsche Islamwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Bummel durch Europa (Original: A Tramp Abroad), satirischer Reisebericht von Mark Twain (1880)
 Bummelstreik oder Dienst nach Vorschrift, im Arbeitsrecht ein bestimmtes Verhalten von Arbeitnehmern 
 Bummelstudent, sein Studium nicht im vorgesehenen Zeitrahmen abschließender Student
 Bummler (Begriffsklärung)
 Schlachtenbummler (Begriffsklärung)
 Weender Bummel, ein regionaler studentischer Brauch in Göttingen